

Geografia 
 Isar – fiume che scorre in Austria e Germania
 Isar – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Išhtup-Išar – quinto re della seconda dinastia della città di Mari

Altro 
 Glas Isar – piccola autovettura della Casa automobilistica tedesca Hans Glas GmbH dal 1958 al 1965
 Isar-Amperwerke – azienda energetica tedesca